Red Bank (New Jersey), een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey
Red Bank (South Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat South Carolina
Red Bank (Tennessee), een plaats in de Amerikaanse staat Tennessee
Red Bank (Belize), een plaats in Belize

Zie ook 
Redbank (doorverwijspagina)